

Sigle 
 Marina Militare
 Metronomo Mälzel – indicazione metronomica musicale che indica i battiti per minuto
 Milano Marittima

Aziende 
 MM – casa motociclistica italiana
 MM – società di ingegneria italiana

Codici 
 MM – codice vettore IATA di EuroAtlantic Airways e SAM Colombia
 MM – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Myanmar
 MM – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Malësi e Madhe (Albania)
 MM – codice ISO 3166-2:GE di Mtskheta-Mtianeti (Georgia)
 MM – codice ISO 3166-2:GN della Prefettura di Mamou (Guinea)
 MM – codice ISO 3166-2:RO del Distretto di Maramureș (Romania)

Informatica 
 .mm – dominio di primo livello di Myanmar
 MM – Main Memory – Memoria principale di un computer

Religione 
 M.M. – Società per le missioni estere degli Stati Uniti d'America
 M.M. – Suore domenicane di Maryknoll

Altro 
 mm – simbolo del millimetro
 Mm – simbolo del megametro
 MM – duemila nel sistema di numerazione romano
 MM – targa automobilistica di Memmingen (Germania)
 MM – Mickey Mouse Mystery Magazine, rivista di fumetti edita da Disney Italia
 MM – titolo con cui è conosciuto il primo album discografico della cantante brasiliana Marisa Monte
 MM! – light novel di Akinari Matsuno
 MM – un modulo del gioco del calcio
 MM – Mieloma multiplo
 MM – abbreviazione del rapper italiano MadMan 
 MM – autore dell'antologia Uta no☆Prince-sama♪ - Maji Love Legend Star - Anthology

Altri progetti